CAMP o  cAMP puede referirse a:

 cAMP o Adenosin monofosfato cíclico (AMPc), adenosin monofosfato cíclico, un segundo mensajero celular.
 La prueba de CAMP en identificación bacteriológica.
 El Camp es una estética que basa su atractivo en un valor irónico o un cierto mal gusto.
 Camp (Islas Malvinas), una región de las Islas Malvinas.
 Consejo Administrativo Militar Provisional, gobierno de Etiopía.
 Las siglas en inglés de la Provincia magmática del Atlántico Central.